nederzetting, plaats of plek
 oord (maat), een oude inhoudsmaat.
 oortje (munt), een koperen geldstuk ter waarde van twee duiten of 2 centiemen (niet meer in omloop)
 oord (geografie), het stuk land tussen twee rivieren nabij een samenvloeiing

Zie ook 
 Den Oord, een buurtschap behorende tot de gemeente Wijk bij Duurstede